Петровско-Разумовское (встречаются также названия Петровское (Разумовское), Петровское Разумовское) — бывшее село, вошедшее в состав Москвы в 1917 году. От него происходят другие топонимы Петровско-Разумовское, Петровско-Разумовская или Петровско-Разумовский.
 Петровско-Разумовское — дворянская усадьба в этом селе.
 Петровско-Разумовское — комплексный заказник в Москве.

Транспорт 
 «Петровско-Разумовская» — действующий остановочный пункт Октябрьской железной дороги в Москве.
 «Петровско-Разумовская» — строящийся остановочный пункт линии МЦД-1 на Савёловском направлении Московской железной дороги в Москве.
 «Петровско-Разумовская» — станция Серпуховско-Тимирязевской и Люблинско-Дмитровской линий Московского метрополитена.

Улицы 
 Петровско-Разумовская аллея — аллея на севере Москвы.
 Петровско-Разумовский проезд — проезд на севере Москвы.
 Старый Петровско-Разумовский проезд — проезд на севере Москвы.